Kuprijanow bzw. Kuprijanowa ist der Name folgender Personen:

 Eduard Kuprijanow, russischer Rallyefahrer 
 Ljudmila Kuprijanowa (1914–1987), sowjetische Botanikerin
 Michail Wassiljewitsch Kuprijanow (1903–1991), russischer Zeichner und Karikaturist, siehe Kukryniksy
 Nikita Jewgenjewitsch Kuprijanow (* 2002), russischer Fußballspieler
 Sergei Kuprijanow, russischer Rallyefahrer
 Wassili Wassiljewitsch Kuprijanow (1912–2006), russischer Anatom
 Wjatscheslaw Kuprijanow (* 1939) russischer Schriftsteller.

Siehe auch:
 Kuprijanow-Blätter
 Kuprijanow-Gletscher
 Kuprijanow-Inseln